Григорий Иванович Иванов:
 Иванов, Григорий Иванович (1841—1899) — российский генерал, наказной атаман Семиреченского казачьего войска.
 Иванов, Григорий Иванович (1894—1944) — советский государственный деятель.